Molchat Doma (în ) este o formație belarusă de post-punk din Minsk. Înființată în 2017, aceasta este alcătuită din Egor Shkutko (voce), Roman Komogortsev (chitară, sintetizator, tobe) și Pavel Kozlov (chitară bas, sintetizator). Stilul muzical este influențat de  a anilor 1980 și a fost caracterizat drept post-punk, new wave, synth-pop și .

Primul album al formației - S krysh nashikh domov (în rusă С крыш наших домов) a fost lansat în 2017, iar cel de-al doilea album - intitulat  (în rusă Этажи) - a fost lansat în 2018 prin intermediul casei de discuri germane Detriti Records. După ce au ajuns cunoscuți la nivel mondial, aceștia au încheiat un contract cu casa de discuri   în 2020; albumele lor au fost reeditate și vândute pentru prima dată în America de Nord. Cel de-al treilea album de studio -  (în rusă Монумент) a fost lansat pe 13 noiembrie 2020.

Istorie

S krysh nashikh domov și Etazhi (2017–2019) 
Molchat Doma a fost înființată în Minsk, Belarus și a început să înregistreze în  2017. Și-au lansat albumul de debut - S krysh nashikh domov - pe 24 aprilie 2017. În luna iulie a aceluiași an, au lansat melodia Kommersanty (Коммерсанты). Spre finalul anului, albumul a fost relansat prin intermediul casei de discuri germane Deitri Records. Cel de-al doilea album a fost lansat pe 7 septembrie 2018 sub denumirea Etazhi. Deitri Records a lansat al doilea albumul atât în format digital, cât și pe vinil.

Pe parcursul următorilor ani, primele două albume ale formației au câștigat popularitate pe site-urile YouTube și . Inițial, aceasta nu a fost la fel de populară în Belarus ca în restul Europei; au susținut concerte sold-out pe întreg continentul, însă nu și în țara natală. Totuși, membrii formației au declarat că nu sunt interesați să susțină un concert pe Minsk-Arena. În septembrie 2019, aceștia au lansat două melodii: Zvezdy (Звезды) și Po krayu ostrova (По краю острова).

Sacred Bones Records și Monument (2020-prezent) 
În ianuarie 2020, Molchat Doma a semnat un contract cu casa de discuri americană Sacred Bones Records, care le-a reeditat primele două albume pe vinil în America de Nord. În prima jumătate a anului 2020, formația a obținut popularitate prin intermediul platformei video TikTok, în special melodia Sudno (Boris Ryzhy) (în rusă Судно (Борис Рыжий)) de pe albumul Etazhi. Datorită popularității sale, aceasta a ajuns pe locul 2 în topul  al Spotify. Molchat Doma urma să organizeze un turneu în America de Nord alături de cântăreața americană Chrysta Bell, dar datele inițiale ale turneului au fost anulate din cauza pandemiei de COVID-19. Aceștia au înregistrat melodia „” în rusă pentru un album tribut dedicat formației Black Sabbath. Acesta a fost lansat în mai 2020.

Pe 15 septembrie 2020, Molchat Doma și-a anunțat lansarea primului album prin intermediul Sacred Bones. Intitulat Monument, acesta a fost lansat pe 13 noiembrie.

Membrii 

 Egor Shkutko (în belarusă: Yahor Shkutko) – voce
 Roman Komogortsev (Raman Kamahortsau) – chitară, sintetizator, tobe
 Pavel Kozlov (Pavel Kazlou) – chitară bas, sintetizator

Discografie

Note

Legături externe 

 Site oficial

Triouri muzicale
Formații synthpop
Formații muzicale fondate în 2017